Аркадий Александрович Вайнер (13 января 1931, Москва — 24 апреля 2005, там же) — советский и российский писатель, сценарист и драматург. Брат и соавтор писателя и журналиста Г. А. Вайнера.

Биография 
Родился 13 января 1931 года в Москве.

Окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (1953). Работал следователем в милиции, дослужившись до старшего следователя.

Мастер спорта по вольной борьбе.

Член КПСС с 1957 года.

Член Союза писателей СССР с 1971 года.

Член Российской академии кинематографических искусств «Ника».

Президент Международного фестиваля детективного кино.

Лауреат премии Союза писателей СССР и МВД СССР (1976, 1978, 1981).

Лауреат премии Союза писателей РСФСР и Уралмашзавода им. Героя Советского Союза Н. Кузнецова (1983).

Общий тираж их совместных с братом романов в 1988 году превысил 1 миллион экземпляров.

Муж Софьи Львовны Дарьяловой, доктора медицинских наук, лауреата Государственной премии, профессора Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена, отец журналистки, психолога и бывшей главы телеканала «Дарьял-ТВ» Натальи Дарьяловой.

С 1999 по 2002 год занимал на телеканале «Дарьял-ТВ» должность генерального продюсера.

Скончался на 75-м году жизни 24 апреля 2005 года от острой сердечной недостаточности.

28 апреля 2005 года похоронен на Востряковском кладбище в Москве (39 уч.).

Сочинения

Проза 

 «Я, следователь...». Москва: «Советская Россия», 1968
 «Ощупью в полдень» (другое название — «Право ходить по земле»). Москва: «Молодая гвардия», 1969
 «Часы для мистера Келли» (другое название — «Часы для мистера Маргулайса»). Москва: «Молодая гвардия», 1970
 «Визит к Минотавру». Москва: «Молодая гвардия», 1972
 «Гонки по вертикали». Москва: «Молодая гвардия», 1973
 «Лекарство для Несмеяны» (другое название — «Лекарство против страха»). Москва: «Московский рабочий», 1974
 «Эра милосердия» (другое название — «Место встречи изменить нельзя»). Москва: «Воениздат», 1975
 «История участкового Позднякова». Москва: «Советский писатель», 1977
 «Город принял!». Москва: «Советский писатель», 1978
 «Не потерять человека». Москва: «Советский писатель», 1979
 «Женитьба Стратонова» (другое название — «Сентиментальное путешествие невесты к жениху»). Москва: «Советский писатель», 1980
 «Карский рейд». Москва: «Детская литература», 1983
 «Объезжайте на дорогах сбитых кошек и собак» (другое название — «Потерпевшие претензий не имеют»). Москва: «Советская Россия», 1986
 «Телеграмма с того света» (другое название — «Завещание Колумба»). Москва: «Советская Россия», 1988
 «Двое среди людей». Москва: «Физкультура и спорт», 1989
 «Евангелие от палача». Москва: «ИКПА», 1990
 «Петля и камень в зелёной траве». Москва: «ИКПА», 1991
 «Нелюдь». Москва: «Просвещение», 1996

Драматургия 

 «Ощупью в полдень» (в соавторстве с Юлианом Семеновым). Пьеса. Москва, 1970
 «Я, следователь…». Пьеса. Москва, 1971
 «Великолепнейшая из Кремоны» (в соавторстве с Петром Туром). Пьеса. Москва, 1972
 «Двое среди людей». Пьеса. Москва, 1973

Экранизации произведений 
 1971 — Я, следователь
 1974 — Ночной визит
 1977 — Свидетельство о бедности
 1978 — Лекарство против страха
 1979 — Город принял
 1979 — Место встречи изменить нельзя
 1983 — Гонки по вертикали
 1986 — Потерпевшие претензий не имеют
 1987 — Визит к Минотавру
 1989 — Вход в лабиринт
 1990 — Сатана (от авторства сценария отказался)
 1990 — Нелюдь («В раю запрещена охота»)
 2016 — Следователь Тихонов (20 серий)

Фильмография 
 1990 — Нелюдь — эпизод
 1999 — Место встречи изменить нельзя. 20 лет спустя

Награды 
 Орден Почёта (13 января 2001 года)  — за плодотворную литературно-просветительскую и общественную деятельность.
 Орден Дружбы (9 марта 1996 года)  — за заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.

Примечания

Источники

Ссылки 
 А. А. Вайнер в Энциклопедии кино
 А. А. Вайнер на Центральном еврейском портале sem40.ru
 https://web.archive.org/web/20160630093812/http://www.ijc.ru/iaevr111.html

Выпускники юридического факультета МГУ
 
Авторы детективной прозы
Писатели России XX века
Драматурги России
Писатели СССР
Драматурги СССР
Русские писатели XX века
Писатели Москвы
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Похороненные на Востряковском кладбище
Милиционеры СССР